

Sigle 
 Earthshaker Fest – festival musicale tedesco
 European Ski Federation – Federazione europea di sci

Codici 
 ESF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alexandria Esler Field Regional, Alexandria (Louisiana), Stati Uniti